Таккыль-Няркыльчор (устар. Тюккай-Няркыль-Чор) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края. Устье реки находится в 13 км по левому берегу реки Няркыльчор. Длина реки составляет 31 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300065062.

Примечания 

Притоки Няркыльчора
Реки Красноселькупского района